|-
| 157101 - ||  || 9 mai 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157102 - ||  || 9 mai 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157103 - ||  || 11 mai 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 157104 - ||  || 15 mai 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157105 - ||  || 15 mai 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157106 - ||  || 15 mai 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157107 - ||  || 15 mai 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157108 - ||  || 12 iunie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 157109 - ||  || 11 iunie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157110 - ||  || 10 iunie 2004 ||  || 
|-
| 157111 - ||  || 15 iunie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157112 - ||  || 15 iunie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157113 - ||  || 15 iunie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157114 - ||  || 15 iunie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157115 - ||  || 12 iunie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 157116 - ||  || 16 iunie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157117 - ||  || 22 iunie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157118 - || 2004 NT || 7 iulie 2004 ||  || 
|-
| 157119 - ||  || 9 iulie 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 157120 - ||  || 11 iulie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157121 - ||  || 9 iulie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157122 - ||  || 9 iulie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 157123 - ||  || 11 iulie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157124 - ||  || 11 iulie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157125 - ||  || 11 iulie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157126 - ||  || 11 iulie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157127 - ||  || 11 iulie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157128 - ||  || 14 iulie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157129 - ||  || 14 iulie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157130 - ||  || 15 iulie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157131 - ||  || 15 iulie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157132 - ||  || 11 iulie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157133 - ||  || 9 iulie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 157134 - || 2004 OR || 17 iulie 2004 ||  || W. K. Y. Yeung
|-
| 157135 - ||  || 16 iulie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157136 - ||  || 16 iulie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157137 - ||  || 16 iulie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157138 - ||  || 17 iulie 2004 || Reedy Creek || 
|-
| 157139 - ||  || 25 iulie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 157140 - ||  || 25 iulie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 157141 Sopron ||  || 6 august 2004 ||  || , 
|-
| 157142 - ||  || 6 august 2004 || Reedy Creek || 
|-
| 157143 - ||  || 6 august 2004 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 157144 - ||  || 6 august 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 157145 - ||  || 3 august 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 157146 - ||  || 6 august 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 157147 - ||  || 6 august 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 157148 - ||  || 7 august 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 157149 - ||  || 7 august 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 157150 - ||  || 7 august 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 157151 - ||  || 7 august 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 157152 - ||  || 8 august 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 157153 - ||  || 8 august 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 157154 - ||  || 8 august 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 157155 - ||  || 6 august 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 157156 - ||  || 8 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157157 - ||  || 5 august 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 157158 - ||  || 6 august 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 157159 - ||  || 8 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157160 - ||  || 8 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157161 - ||  || 8 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157162 - ||  || 8 august 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 157163 - ||  || 8 august 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 157164 - ||  || 9 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157165 - ||  || 9 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157166 - ||  || 9 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157167 - ||  || 9 august 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 157168 - ||  || 6 august 2004 ||  || 
|-
| 157169 - ||  || 7 august 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 157170 - ||  || 8 august 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 157171 - ||  || 8 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157172 - ||  || 8 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157173 - ||  || 8 august 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 157174 - ||  || 9 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157175 - ||  || 9 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157176 - ||  || 9 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157177 - ||  || 9 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157178 - ||  || 9 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157179 - ||  || 11 august 2004 || Consell || Consell
|-
| 157180 - ||  || 8 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157181 - ||  || 10 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157182 - ||  || 10 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157183 - ||  || 10 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157184 - ||  || 10 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157185 - ||  || 10 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157186 - ||  || 11 august 2004 ||  || 
|-
| 157187 - ||  || 11 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157188 - ||  || 12 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157189 - ||  || 15 august 2004 ||  || 
|-
| 157190 - ||  || 8 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157191 - ||  || 20 august 2004 || Catalina || CSS
|-
| 157192 - ||  || 19 august 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 157193 - ||  || 17 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157194 Saddlemyer ||  || 21 august 2004 ||  || D. D. Balam
|-
| 157195 - ||  || 22 august 2004 ||  || 
|-
| 157196 - ||  || 25 august 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157197 - ||  || 20 august 2004 || Catalina || CSS
|-
| 157198 - ||  || 4 septembrie 2004 ||  || , 
|-
| 157199 - ||  || 6 septembrie 2004 ||  || 
|-
| 157200 - ||  || 6 septembrie 2004 || Goodricke-Pigott || Goodricke-Pigott
|-